Унола — название рек:

Россия 
 Унола (приток Верхней Шарды) — река.
 Унола (приток Нижней Шукши) — река.